Ву́лиця Воло́ді Дубі́ніна — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Володі Дубініна — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Володі Дубініна — вулиця в місті Одеса.

 Вулиця Володі Дубініна — колишня назва вулиці Героїв рятувальників у місті Дніпро.
 Вулиця Володі Дубініна — колишня назва вулиці Володимира Караташа у місті Кропивницький.
 Вулиця Володі Дубініна — колишня назва Чорноострівської вулиці в місті Хмельницький.

Вулиці, названі на честь людей